Natanaël (Bijbel) - volgeling van Jezus
 Natanael - Braziliaans voetballer